Пуйастрюк  (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Тарб.

Код INSEE кантона 6517. Всего в кантон Пуйастрюк входят 27 коммун, из них главной коммуной является Пуйастрюк.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 4453 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Верхние Пиренеи